Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2009 — 15-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в российском городе Санкт-Петербург на хардовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 24 октября по 1 ноября. Соревнование продолжало серию зальных турниров в регионе, расположенную между US Open и Итоговым турниром.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Энди Маррей
 в парном разряде —  Тревис Пэрротт и  Филип Полашек

Общая информация 
Посев в одиночном соревновании возглавил Михаил Южный (№ 25 в мире на тот момент), однако россиянин задержался на турнире лишь на пару матчей, досрочно проиграв последнюю встречу из-за травмы спины. Без него титул достался Сергею Стаховскому, начавшему свой турнирный путь с квалификации, а в финале справившийся с Орасио Себальосом. Украинец выиграл второй турнир в основном туре ассоциации и оба раза играл на тех турнирах квалификационные отборы. Прошлогодний чемпион — Энди Маррей — не защищал свой титул.

Сетку в парном разряде возглавил альянс с участием Михала Мертиняка и Франтишека Чермака (тогдашние 21-я и 22-я ракетки мира), впрочем сеянные команды никак не проявили себя на этом призе, синхронно уступив уже на старте. Титул же достался британцам Колину Флемингу и Кену Скупски, в финале переигравшие французов Жереми Шарди и Ришара Гаске. Прошлогодние чемпионы — Тревис Пэрротт и Филип Полашек — защищали свой прошлогодний титул в составе разных команд, но оба проиграли уже на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Сергей Стаховский обыграл  Орасио Себальоса со счётом 2-6, 7-6(8), 7-6(7).
 Стаховский выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Себальос сыграл свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Колин Флеминг /  Кен Скупски победили  Жереми Шарди /  Ришара Гаске со счётом 2-6, 7-5, [10-4].
 Флеминг выигрывает 2-й титул в основном туре ассоциации.
 Скупски выигрывает 2-й титул в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Кубок Кремля 2009

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Россия
Теннис
Октябрь 2009 года
Ноябрь 2009 года
2009
2009 год в Санкт-Петербурге